"Mbocayaty", que em Língua guarani significa "mata de coqueiros", pode ser:

 Mbocayaty del Guairá, distrito do departamento de Guairá, Paraguai.
 Mbocayaty del Yhaguy, distrito do departamento de Cordillera, Paraguai.
 Mbocayaty (Assunção), bairro de Assunção, Paraguai.

Desambiguações de topônimos